Бич се може односити на:
 Бич (предмет), или корбач
 Бич (биологија), локомоторна органела
 Бич (град), град у Француској
 Бич (Северна Дакота), град у америчкој савезној држави Северна Дакота
 Бич (планина), планина у источној Босни
 Бич (музика), музички инструмент
 Бич (фабрика)
 Бич (часопис 1889)